

Persone 
 Stefano Viali (1963) – attore e regista italiano
 Tonino Viali (1960) – ex mezzofondista italiano
 William Viali (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Viali di Circonvallazione
 Viale
 Vialli